

События 
 Консулы Флавий Филипп и Аниций Авхений Басс.
 Смерть Марии, жены Гонория. Женитьба Гонория на Ферманции, дочери Стилихона. Враги Стилихона во главе с Олимпием подорвали к нему доверие Гонория. Лето — Гонорий отправился в Павию и произнёс перед легионами речь против Стилихона. Убиты все преданные Стилихону командиры, в том числе два префекта претория. Мятеж в италийской армии. Стилихон бежал в Равенну. Олимпий приказал схватить его и казнить. 23 августа — Казнь Стилихона. Казнь сына Стилихона Евхерия. Развод Гонория с Ферманцией.
 осень 408—410 — Второй поход Алариха в Италию.
 Завоевание вестготами Норика. Осень — Вторжение вестготов во главе с Аларихом в Италию. Зима — Вестготы осадили Рим. Голод и болезни в Риме. Декабрь — Готы сняли осаду Рима и отступили к Аримину, когда Гонорий пообещал им мир. Аларих начал переговоры через префекта Италии Иовия. Гонорий согласился дать денег, поставить провиант, но отказал Алариху в достоинстве военачальника и землях для поселения.
 Отряды солдат, посланные Стилихоном в Галлию, не могли вернуться в Италию из-за багаудов, занявших альпийские перевалы.
 1 мая — Смерть Аркадия. Он объявил своим преемником Феодосия, опекуном же ему назначил царя Персии Йездигерда. Управление государством возложено на префекта Антемия.
 1 мая 408 — 28 июля 450 — император Византии Феодосий II, Флавий (401, 10.4-450, 28.7).
 Указ императоров о лишении языческих храмов имуществ.
 Хэлянь Бобо разбил войско Яо Сина.
 Южная Лян отбила нападение Яо Син.

Скончались 
 Флавий Стилихон
 Аркадий (византийский император)

См. также

Примечания